"Penza" pode significar:

 Penza, cidade russa
 Oblast de Penza, província russa
 3189 Penza, asteroide

Desambiguações de topônimos